Вайчулис:

 Вайчулис, Артур (род. 1990) — латвийский футболист.
 Вайчулис, Модестас (род. 1989) — литовский лыжник.